Alex Casa (1932-2005), joueur d'échecs et compositeur français de problèmes d'échecs ;
 Christophe Casa (né en 1957), joueur de tennis professionnel français ;
 David Casa (né en 1968), député européen maltais ;
 José Casa (1912-2000), acteur français ;
 Vittoria Casa (né en 1958), femme politique italienne .

Voir aussi 

 Cassa
 Casas

Patronyme italien